Глаубер (Glauber) — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:
 Глаубер, Диана (1650—1721) — голландская художница Золотого века Нидерландов. 
 Глаубер, Иоганн Рудольф (1604—1670) — немецкий алхимик, химик, аптекарь и врач.
  (1646—1726) — голландский художник Золотого века Нидерландов.
 Глаубер, Рой (1925—2018) — американский физик, лауреат Нобелевской премии 2005 года.
  (1656—1703) — голландский художник Золотого века Нидерландов.

Другое 
 Глаубер — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Глауберова соль